Waterford ist
eine Stadt in Irland, siehe Waterford
ein County in Irland, siehe County Waterford
eine internationale Schule in Eswatini, siehe Waterford Kamhlaba
der Name mehrerer Orte in den USA:
Waterford (Alabama)
Waterford (Connecticut)
Waterford (Indiana)
Waterford (Kalifornien)
Waterford (Maine)
Waterford (Michigan)
Waterford (Minnesota), im Dakota County
Waterford (Mississippi)
Waterford (Village, New York)
Waterford (Town, New York)
Waterford (Ohio)
Waterford (Pennsylvania)
Waterford (Vermont)
Waterford (Virginia)
Waterford (Village, Wisconsin), im Racine County
Waterford (Town), Town(ship) im Racine County, Wisconsin
der Name eines Ortes in Kanada:
Waterford (Ontario)

Siehe auch:
 Waterford Crystal
 Kernkraftwerk Waterford